Die Bezeichnung Bistumsverweser kann bedeuten:

 Administrator (Evangelische Kirche), Verwalter eines evangelisch gewordenen reichsunmittelbaren Erz- oder Hochstifts

 Administrator (Katholische Kirche)
 alte Bezeichnung für den Diözesanadministrator, vom Domkapitel gewählter Verwalter einer sedisvakanten Diözese (auch -> Kapitularvikar genannt)
 Apostolischer Administrator, vom Papst ernannter Verwalter einer sedisvakanten Diözese
 Kapitularvikar, vom Papst ernannter oder vom Domkapitel gewählter Verwalter einer sedisvakanten Diözese (bis zum Codex Iuris Canonici 1983)